Achéloos, Achelóos ou Achéloüs peut faire référence à :

 Achéloos ou Achéloüs, un fleuve du nord-ouest de la Grèce ;
 Achéloos, le dieu fleuve qui lui était associé dans l'Antiquité ;
 Achéloos, un cratère d'impact sur Ganymède ;
 Achelóos, un ancien dème (municipalité) du district régional de Kardítsa, en Thessalie (Grèce).

Homonymie de toponyme